O termo Medeiros pode referir-se a:

 Medeiros, município de Minas Gerais
 Medeiros (apelido), sobrenome comum da língua portuguesa
 Vila Medeiros (distrito de São Paulo)
 Medeiros Neto, município da Bahia
 Córrego Medeiros, rio do estado de São Paulo
 Américo Medeiros, bairro de Manaus
 Estádio Municipal Ubirajara Medeiros
 Museu António Medeiros e Almeida
 Pessoas com o sobrenome Medeiros – ver  (clique para buscar).

Desambiguações de sobrenomes